Cornelis Meijer (politicus) – voormalig Nederlands burgemeester
 Cornelis Meijer (voetballer) – ovoormalig Nederlands voetballer voor RCH
 Cornelis Janszoon Meijer (1629-1701) - waterbouwkundige en kunstenaar in Rome